KRS und Krs. stehen als Abkürzung für:

 Kaiserliche Realschule Windhoek, siehe Deutsche Höhere Privatschule Windhoek, eine internationale Schule in Windhoek, Namibia
 Kardiorenales Syndrom (gleichzeitige Herz- und Niereninsuffizienz)
 Karl-Rehbein-Schule, ein Gymnasium in Hanau
 Flughafen Kristiansand, nordöstlich des Stadtzentrums von Kristiansand, Norwegen nach dem IATA-Code
 Knowledge Representation System
 KRS-One (* 1965), US-amerikanischer Rapper und ehemaliger Graffiti-Writer
 Kreis, siehe Landkreis 

KRS